Прику́мское — село в Минераловодском районе Ставропольского края

География 
Расстояние до краевого центра: 116 км.

Расстояние до районного центра: 17 км.

История 
Меннонитско-лютеранское село Темпельгоф было основано в 1863 году немцами-меннонитами («Друзья Иерусалима») из колонии Гнаденфельд Молочанского меннонитского округа. Входило в меннонитскую общину и лютеранский приход Пятигорска. Являлось одним из первых немецких сёл, широко практиковавших виноградарство. На его территории в разное время располагались молельный дом, две мельницы, частная прогимназия, школа. В 1897 году село покинули 30 семей и основали колонию Ольгино (Темпельгоф).

До 1917 года находилось в составе Канглынской/Нагутской волости Александровского (Пятигорского) уезда Ставропольской губернии; в советский период — в составе Минераловодского района Орджоникидзевского края.

До 2015 года село было административным центром упразднённого Прикумского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 80 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Спортивно-культурное объединение

Образование 
 Детский сад № 26 «Ласточка»
 Средняя общеобразовательная школа № 5. Открыта 27 октября 1977 года
 Детская музыкальная школа № 1

Экономика 
 Винсовхоз «Бештау — Темпельгоф». Поездка в винсовхоз Бештау — одна из популярных экскурсий с дегустацией вин

Спорт 
 Футбольная команда «Темпельгофф». Участница Первенства Ставропольского края по футболу

Люди, связанные с селом 
 Сергиенко Мария Никифоровна — колхозница, Герой Социалистического Труда
 Гоголь-Яновский Георгий Иванович - винодел, работал в имении Темпельгоф до революции
 Филлипп Дреер - учитель, один из основателей села

Памятники 
 Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 1942—1943, 1957 года

Примечания 

Меннонитские поселения в Ставропольском крае
Населённые пункты Минераловодского района